Kongresovka může být

 Kongresové Polsko – státní útvar existující mezi lety 1815 až 1864
 Kongresovka (strom) – zaniklá lípa, památný strom
 Kongresovka (hruška) – odrůda hrušně obecné z kategorie čáslavky